В 2002 году сборная России по регби провела 12 тест-матчей, 6 из которых завершились победой, один вничью, а 5 — поражениями. Пять матчей проходили в рамках Кубка европейских наций сезона 2003/2004, один был товарищеским тест-матчем, шесть — в рамках отбора на чемпионат мира по регби 2003 года.

Список матчей 
. 1-й тур

. 2-й тур

. 3-й тур

. 4-й тур

. 5-й тур

. 3-й раунд, группа B

Товарищеский тест-матч

. 3-й раунд, группа B

. 4-й раунд, группа B

. 4-й раунд, группа B

. 5-й раунд, первый матч

. 5-й раунд, ответный матч

Итоги 
В результате розыгрыша Кубка европейских наций сезона 2001/2002 Россия заняла 3-е место и получила бронзовые медали. Также сборная России прошла 3-й, 4-й и 5-й европейские отборочные раунды к Кубку мира, обыграв Испанию в 5-м раунде по сумме двух встреч и выйдя в стыковые матчи против Туниса, с которых, однако, позже была снята.

Скандалы 
 Перед матчем сборных России и Грузии у гостиницы, где остановились россияне, всю ночь были слышны громкие крики и выстрелы, а во время матча всякий раз в российских игроков, останавливавшихся в зачётке, летели бутылки и камни.
 В связи с незаконным заигрыванием трёх южноафриканских регбистов (Вернер Питерс, Райнер Фольшенк и Йохан Хендрикс), у которых не были обнаружены документы, свидетельствующие об их русских корнях, сборная России была дисквалифицирована 22 января 2003 года и лишена права играть стыковые матчи против Туниса.

Примечания

Ссылки 
 Список матчей сборной России по годам на сайте телеканала ESPN 

Сборная России по регби